Артамет может означать:
 Эдремит (Ван)
 Артамет